Lledó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lledó (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Lladó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Lledó (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar